Antigang peut faire référence à :

 la Brigade antigang, surnom de la Brigade de recherche et d'intervention de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, unité de la police nationale française,
 un film italien réalisé par Mario Caiano, Antigang (), sorti en 1977,
 un film réalisé par Benjamin Rocher, Antigang, sorti en 2015.
 le film Antigang : la relève, suite de celui de 2015, qui sort sur Disney+ en 2023.

Homonymie